Ovo je popis hrvatskih klubova koji su u seniorskoj konkurenciji ili osvojili ili bili finalisti nekog europskog ili svjetskog kupa. Natjecanja s više pobjednika (npr. Intertoto kup), niži rangovi natjecanja (npr. Kup CEB-a - grupa B) i regionalna natjecanja (npr. COMEN kup, Jadranska liga, Mediteranski kup, Srednjoeuropsko prvenstvo...) se ne broje.

Osvajači barem jedne europske ili svjetske titule
(lista nepotpuna)

Legenda:

× označava da natjecanje ne postoji u dotičnom športu
za Superkup se ne broje finala, ako se igra samo 1 utakmica između pobjednika neka dva druga europska natjecanja (npr. u rukometu su se igrale dvije utakmice, odnosno polufinale i finale, dok se u nogometu igra jedna)
#1 Europski kup je europsko natjecanje najvišeg ranga
#2 Europski kup(ovi) je kup u kojem igraju oni koji ispadnu iz #1 ili se ne plasiraju u #1, drugog ranga te ih može biti više (npr. Kup pobjednika kupova i Eurokup/Kup UEFA/EHF kup u vaterpolu/nogometu/rukometu ...)
#3 Europski kup(ovi) su sva ostala europska natjecanja

Napomena: Sortirano prema nazivu kluba, ali preskačući kraticu/oznaku vrste kluba (RK, KK, VK...)

* Počasni spomen: Klub je bio sastavljen isključivo od hrvatskih igračica, koje su ujedno činile i kompletnu hrvatsku žensku reprezentaciju hokeja na ledu. Tako su kao hrvatska reprezentacija postale svjetske prvakinje u IV. jakosnoj skupini 2007. godine.

Finalisti bez ijedne titule
(lista nepotpuna)

Boćanje
Vargon (1)

Futsal
MNK Kutina (1)

Košarka
KK Šibenka (2)

Kuglanje

Odbojka
HAOK Mladost - Muškarci (4)

Pikado
PK Dioklecijan (1)

Rukomet
RK Medveščak (1), ŽRK Samobor (1), ŽRK Split * (1)

Stolni tenis
STK Industrogradnja (2)

Vaterpolo
Primorje Rijeka (3)
* finale ostvareno nakon ujedinjenja ŽRK Split i europski uspješnijeg ORK Dalma u klub pod imenom ŽRK Split koji nastavlja povijest istoimenog kluba

Izvori